Ulrike Sprenger ist der Name folgender Personen: 
* Ulrike Sprenger (Romanistin) (* 1965), deutsche Romanistin
 Ulrike Sprenger (Sprachwissenschaftlerin) (1921–2008), Schweizer Wissenschaftlerin